Greenway – percorso chiuso al traffico a motore
Greenway – città statunitense in Arkansas
Chad Greenway – giocatore di football americano statunitense
Mark Greenway – cantante inglese